Владимир Андреевич Трубин () — советский инженер-строитель. Профессор (1939), член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1955), действительный член Академии строительства и архитектуры СССР (1956). Лауреат Сталинской премии (1951). Член КПСС с 1941 года, член Союза архитекторов СССР с 1957 года.

Биография 
Владимир Трубин родился в Чернигове а (по другим данным — а). В 1917 году окончил Петроградский политехнический институт. После окончания в 1920 году Киевского политехнического института работал на Киевском судостроительном заводе «Ленинская кузница». В 1926—1938 годах работал на Украине в управлении «Укргосстрой» и в тресте «Индустрой» (с 1930 года — главный инженер). В 1938—1941 годах занимал должности заместителя директора и директора Харьковского инженерно-строительного института, был профессором кафедры «Строительное производство». В 1941—1945 годах работал в Главуралстрое заместителем главного инженера. С 1948 года — заместитель председателя технического совета Министерства строительства СССР. С 1955 года — председатель технического совета Министерства строительства СССР, затем — Министерства строительства РСФСР.

Участвовал в строительстве ряда промышленных, общественных и жилых зданий: Харьковский тракторный завод, Харьковский турбогенераторный завод, Краматорский завод тяжёлого станкостроения, несколько коксохимических заводов на Украине и другие. Автор трудов, посвящённых изучению, разработке и внедрению в строительство новых методов организации и производства строительных работ.

Умер 16 декабря 1964 года в Москве.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за разработку и внедрение в строительство горячекатанной арматуры периодического профиля для железобетона.
 Ордена и медали

Сочинения 
 Из опыта механизации работ в ОСМЧ 22 Главуралстроя НКС, «Строительная промышленность», 1945, № 9.
 Индустриальное жилищное строительство на Урале, «Строительная промышленность», № 7—8.
 О конгрессе по сборному железобетону в г. Дрездене, «Сборник материалов о новой технике и передовом опыте в строительстве», 1954, № 10, стр. 28—30.

Примечания 

Инженеры-строители
Инженеры СССР
Инженеры Украины
Члены КПСС
Члены Союза архитекторов СССР
Действительные члены Академии строительства и архитектуры СССР
Выпускники Киевского политехнического института
Преподаватели Харьковского национального университета строительства и архитектуры
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)